Le terme « négatif » a plusieurs significations :
 un nombre négatif est un nombre qui est inférieur ou égal à zéro ;
 en photographie, un négatif désigne à la fois une image aux couleurs inversées, et une pellicule photographique.
 en psychanalyse le travail du négatif est un corpus théorique d'André Green qui désigne et surtout théorise l'action de la pulsion de mort
 dans l'analyse des  industries lithiques préhistoriques, un négatif d'enlèvement est l'empreinte laissée sur un bloc de roche taillée par le détachement d'un éclat.
 Négatif est un album de Benjamin Biolay.
en électricité, la charge négative est, avec la charge positive, l'une des deux charges électriques fondamentales